Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1975./76. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Ligu je osvojio Jadran iz Kaštel Sućurca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - prekinuta utakmica

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga 1975./76. 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1975./76. 
 Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo 1975./76. 
 Međuopćinska nogometna liga Zadar-Šibenik 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 78-79) 
 Gizdić Jurica: 80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002,  (str. 116-119) 
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 68-70) 
 Gizdić Jurica: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008.,  (str. 105-108) 
 Gizdić Jurica: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 67-69) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 65-67) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 105-106) 
 Gizdić Jurica: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017.,  (str 50-53)  
  

1975-76
1975-76
MOL Split